Sengoku pode referir-se a:
 Período Sengoku, uma era do Japão.
 Yoshito Sengoku, um político japonês.
 Sengoku (série de jogos eletrônicos), uma série de jogos de luta para Neo-Geo.
 Sengoku (jogo eletrônico de 1991), um jogo de luta para Neo-Geo.
 Sengoku (jogo eletrônico de 2011), um jogo para Microsoft Windows.
 Sengoku (One Piece), um personagem do anime One Piece.

Desambiguação